Malyga oder Malyga steht für:
 Malyga (Russland), eine Station der Murmanbahn

Malyga oder Malyga ist der Familienname von:
 Maciej Małyga (* 1979), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Breslau